Hella peut désigner :

Toponyme 

 Hella, une localité du Burkina Faso ;
 Hella, une petite ville de 750 habitants du Sud de l'Islande ;
 Hella, une localité du comté de Troms en Norvège ;
 Hella, une île norvégienne.

Autres 
 Hella, un groupe de rock expérimental américain ;
 Hella, un équipementier automobile produisant notamment des phares ;
 Hella (1985-), chanteuse finlandaise.